Il singolare femminile del Mutua Madrid Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma è stata battuta 6-4 6-3 al secondo turno dalla connazionale Lucie Hradecká. La vincitrice del torneo è Serena Williams che ha battuto in finale Viktoryja Azaranka per 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Viktoryja Azaranka (finale)
 Marija Šarapova (quarti di finale)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (semifinale)
 Samantha Stosur (quarti di finale)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Marion Bartoli (primo turno)
 Li Na (quarti di finale)

 Serena Williams (Campionessa)
 Vera Zvonarëva (primo turno) 
 Francesca Schiavone (primo turno) 
 Angelique Kerber (terzo turno)
 Ana Ivanović (terzo turno) 
 Dominika Cibulková (primo turno) 
 Jelena Janković (primo turno)
 Marija Kirilenko (secondo turno)

Qualificate

  Anastasija Rodionova (primo turno)
  Mathilde Johansson (primo turno)
  Jill Craybas (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (secondo turno)

  Lucie Hradecká (semifinale)
  Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (quarti di finale)
  Johanna Larsson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Mutua Madrid Open 2012
WTA Tour 2012